Deba est une ville de Pologne.
 Deba est une ville de la province du Guipuscoa en Espagne.
 Le Deba est un fleuve au Guipuscoa.
 Le deba est un type de couteau japonais utilisé dans la cuisine japonaise.
 Le deba est une danse traditionnelle de l'île de Mayotte réservée exclusivement aux femmes.